Legione Gemina può riferirsi a una delle seguenti legioni romane:

Legio VII Gemina
Legio X Gemina
Legio XIII Gemina
Legio XIIII Gemina
Legio I Flavia Gemina 
Legio II Flavia Gemina 

Per approfondimenti, si veda: Elenco di legioni romane